Le sigle M50 ou M-50 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Madsen M50, un pistolet mitrailleur danois ;
 Miassichtchev M-50, un bombardier stratégique supersonique soviétique resté au stade de prototype ;
 Reising M50, un pistolet mitrailleur américain.

Lieux 
 50 Moganshan Road, aussi appelé M50, un quartier artistique de Shanghai.

Photographie 
 Canon EOS M50, un appareil photographique numérique fabriqué par Canon.

Sciences 
Astronomie
 M50 est un amas ouvert situé dans la constellation de la Licorne.

Médecine
 Atteintes des disques cervicaux, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole M-50, troisième périphérique de Madrid ;
  Autoroute irlandaise M50, périphérique de Dublin ;
  Autoroute britannique M50 reliant Tewkesbury et Ross-on-Wye.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres